Культура — посёлок в Волжском районе Самарской области, входит в сельское поселение Дубовый Умёт.

Расположен примерно в 10 км к юго-востоку от села Дубовый Умёт и в 35 км от центра Самары.

Примыкает к небольшому лесному массиву. В центре посёлка имеются пруды на притоке Домашки.

Посёлок связан местной автодорогой с Ровно-Владимировкой (4 км к юго-западу, на автодороге Самара — Уральск).

История 
Основан примерно в 1920 году переселением населения из ныне несуществующего посёлка Бобовка, находившегося в 2,5 км к юго-востоку от Культуры.

Вплоть до середины XX века в посёлке была развита инфраструктура, в дальнейшем принято решение перенести всё в Ровно-Владимировку. На данный момент в Культуре отсутствуют магазины, школы, почта, детские сады.

Население

Примечания 

Населённые пункты Волжского района (Самарская область)